Flughafentunnel steht für:

 Flughafentunnel (Düsseldorf), Autobahntunnel
 Flughafentunnel (Graz), geplanter Eisenbahntunnel
 Flughafentunnel (Köln), Eisenbahntunnel
 Flughafentunnel (Stuttgart), geplanter Eisenbahntunnel
 Flughafentunnel (Zürich), Eisenbahntunnel
 ehemalige Bezeichnung des Fildertunnels in Stuttgart

Siehe auch:

 Tunnel Flughafen